Distrikt Huachocolpa bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Huachocolpa (Huancavelica), Distrikt in der Provinz Huancavelica (Region Huancavelica)
 Distrikt Huachocolpa (Tayacaja), Distrikt in der Provinz Tayacaja (Region Huancavelica)